Alfred Glauser (1913-2003), universitaire américano-suisse.
 Alice Glauser (née en 1954), une personnalité politique suisse.
 Calvin Henry Glauser (1923-2007), homme politique provincial canadien.
 Friedrich Glauser (1896-1938), un écrivain suisse.
 Laura Glauser, (née 1993), une joueuse internationale française de handball.
 Tamy Glauser (née en 1985), une mannequin suisse.